SEP je kratica, ki lahko označuje:
 Specialna enota MNZ
 Srednjeevropska pobuda
 Združenje poljskih električarjev (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)